Феникс може да се отнася до:
 Феникс – митологична птица;
 Феникс – герой от епоса Илиада, наставник на Ахил и баща на Адонис;
 С.А. Феникс – уругвайски футболен отбор от Монтевидео;
 Феникс – малко съзвездие на южното небесно полукълбо;
 Финикова палма (Phoenix) – род растения от семейство Палмови.
 Птица Феникс (Стара Загора) – монументна пластика, символ на Стара Загора

Вижте също 
 Финикс (пояснение) ( [финикс] – феникс)